Досрочные выборы губернатора Красноярского края прошли 14 сентября 2014 года в единый день голосования. По результатам голосования победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский.

Процедура 
Губернатор Красноярского края избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Красноярского края, на 1 января 2014 года составила 2 160 899.

Кандидат на пост губернатора должен быть старше 30 лет и выдвинут от политической партии (сам он может быть беспартийным или членом другой партии). Также кандидат должен пройти муниципальный фильтр, то есть собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Муниципальный фильтр

Ход событий 
12 мая 2014 года губернатор Красноярского края Лев Кузнецов был отправлен в отставку в связи с назначением на должность министра по делам Северного Кавказа. В тот же день исполняющим обязанности губернатора назначен Виктор Толоконский.

10 июня Законодательное собрание края назначило первые за 12 лет прямые выборы губернатора на 14 сентября. Фонд «Петербургская политика» отнёс предстоящие выборы к потенциально тяжёлым.

18 июня представители партий «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ обсудили выборы губернатора. На встрече представители Яблока и Справедливой России заявили, что, по их мнению, победитель уже заранее известен.

30 июля все кандидаты сдали подписи в избирком, через неделю состоялась регистрация пятерых кандидатов.

25 августа «Фонд развития гражданского общества» опубликовал доклад о региональных выборах в 2014 году; красноярские выборы, по мнению специалистов, балансируют между «референдумным» и конкурентным сценарием. Также в исследовании была отмечена высокая вероятность второго тура.

Кандидаты 
После назначения исполняющим обязанности губернатора, Виктор Толоконский не исключил своего участия в выборах. Толоконский победил на праймериз Единой России, проходивших с 28 мая по 9 июня. Официальное назначение кандидата от Единой России произошло 21 июня.

Депутат Законодательного собрания Анатолий Быков по закону не мог участвовать в выборах и поддержал кандидата Ивана Серебрякова, которого Патриоты России выдвинули на пост губернатора 17 июня.

Гражданская платформа намеревалась определить кандидата с помощью внутрипартийных праймериз, однако позже отказалась участвовать в выборах.. Также от выдвижения кандидата отказалось Яблоко.

КПРФ выдвинула на выборы депутата Госдумы второго и четвёртого созывов Валерия Сергиенко.

Кандидатом от Справедливой России стал Николай Трикман, от ЛДПР — Денис Побилат.

Список кандидатов

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Выборы Губернатора Красноярского края на сайте ЦИК
 Выборы Губернатора на сайте Избирательной комиссии Красноярского края

Выборы в Красноярском крае
Красноярский край
Красноярский край
2014 год в Красноярском крае